Oensel (Limburg), buurtschap in de gemeente Beekdaelen, in de Nederlandse provincie Limburg.
 Oensel (Gelderland), buurtschap in de gemeente Zaltbommel, in de Nederlandse provincie Gelderland.